Die Hallensaison begann am 14. November 2014 und endete am 25. Januar 2015.

Mit Hannover 78, Nürnberger HTC und Mariendorfer HC schafften gleich drei Mannschaften den direkten Wiederaufstieg.

Tabelle 
Legende:

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die 2. Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Die Aufsteiger für die Saison 2015/16 sind: DTV Hannover (Nord), SV Motor Meerane (Ost), Kölner HTC Blau-Weiss (West) und Kreuznacher HC (Süd)

Quellen 

2014
Hockey 2014
Hockey 2015